Evasão escolar - quando um aluno deixa de frequentar a escola e fica caracterizado o abandono escolar
Evasão de divisas - crime financeiro por meio do qual se envia divisas para o exterior de um país sem declará-lo à repartição federal competente
Elisão e evasão fiscal - no caso da evasão fiscal, o uso de meios ilícitos para evitar o pagamento de taxas, impostos e outros tributos

Desambiguação